

Letteratura 
 Another Life – romanzo di Andrew Vachss del 2008 della serie Burke

Musica 
 Another Life – gruppo musicale progressive metal svedese 
 Another Life – album dei Kano del 1983
 Another Life – singolo dei Kano del 1983
 Another Life – album di Mark Stoermer del 2011
 Another Life – album di James Maddock del 2013
 Another Life – album degli Emphatic del 2013

Televisione 
 Another Life – serie TV del 2019